Натуральне число 1270
 1270 рік до нашої ери
 1270 рік нашої ери